Ие́на (;  от  «юань») — денежная единица Японии, одна из основных резервных валют мира. Делится на 100 сенов. Код ISO 4217 — JPY; символ — ¥.

В виде серебряных и золотых монет иену начали чеканить в 1869—1871 годах.

Название 
Денежная единица, записывается иероглифом «円», происходит из Китая и по-китайски называется «юанем». В китайской империи Цин одной из валют было серебро, которое находилось в обращении в форме слитков. Однако в XVIII веке к китайцам стали завозить испанские и мексиканские серебряные монеты, которые получили название «серебряных» () или «западных юаней» (). Впоследствии в Гонконге британцы наладили выпуск местных серебряных монет, «гонконгских долларов», которые по-китайски назывались «гонконгскими юанями» (). Эта валюта стала попадать в Японию, где «юань» звучал уже на японский лад как «эн». С 1830 года японцы запустили производство собственных серебряных монет, аналогичных гонконгским по содержанию металлов и весу.

История 

До введения иены в качестве единой японской валюты в Японии действовала денежная система Токугава. Впервые отчеканенная в 1869 году, после Реставрации Мэйдзи, иена была официально принята в качестве основной единицы в результате денежной реформы 1871 года. В том же году правительство приостановило обмен клановых бумажных денежных знаков, которые феодалы выпускали с конца XVI века. По данным обследования 1868 года Министерства финансов, в период Токугава (1603—1867) ходило в обращении в общей сложности 1694 наименования клановых денег, выпущенных 244 кланами, 14 магистратами и 9 слугами сёгуната. К 1879 году замена клановых дензнаков на дензнаки на основе иены была завершена.

Были также введены дробные единицы: сен () =  иены, рин () =  иены. Сен и рин были изъяты из обращения в 1954, однако понятие «сен» до сих пор используется в финансовом мире.

Первые золотые и серебряные монеты соответствовали 1,5 г чистого золота и 24,3 г чистого серебра.

В 1872 году правительство Мэйдзи приняло закон о национальных банках и позволило частным банкам (имеющим статус национальных) выпускать конвертируемые банкноты. Однако после пересмотра закона в 1876 году эти банкноты стали неконвертируемыми.

В марте 1927 года страна столкнулась с финансовым кризисом. Банк Японии выпустил большое количество банкнот в попытке смягчить опасения вкладчиков. Однако вкладчики бросились к банкам забирать свои деньги, что привело к дефициту банкнот. В ответ на это Банк Японии быстро напечатал и ввёл в оборот банкноты в 200 иен, задняя сторона которых была пустой.

Своё новое название — «иена» — японская валюта получила от формы «эн» (по-японски означает «круглый»), так как прежние монеты имели овальную, прямоугольную, а то и весьма неопределённую форму золотого или серебряного слитка.
Иена имеет также старинное, «уважительное» иероглифическое изображение — 圓.

В октябре 1897 года золотое содержание иены было установлено в 0,750 г чистого золота. Во время Первой мировой войны размен банкнот на золото был прекращён. Впоследствии Япония не раз отменяла и снова вводила золотой стандарт в зависимости от экономической ситуации, а в конце 1933 года золотой стандарт официально был отменён. В 1933—1939 годах Япония входила в стерлинговый блок, 1 иена равнялась 14 британским пенсам.

В 1932 году введён валютный контроль; он осуществляется министерством финансов и центральным банком. Эмиссионный институт — основанный в 1882 году Банк Японии, капитал которого принадлежит государству.

В октябре 1939 года иена вышла из стерлингового блока, был установлен курс 4,2675 иены за доллар США, что соответствовало золотому содержанию иены в 0,20813 г золота.

В годы Второй мировой войны иена была базовой валютой блока, в который входили:
 страны и территории иенового блока — Корея и Тайвань, входившие в состав Японии, где параллельно с японской иеной обращались равные ей корейская иена и тайваньская иена; Маньчжоу-го, валюта которого (юань Маньчжоу-го) c 1935 года была привязана к японской иене 1:1; оккупированный Северный Китай; Таиланд, где тайский бат в 1942—1946 годах был приравнен к иене;
 территории блока военной иены, приравненной к японской иене, но не обменивающейся на неё;
 территории с формально автономной валютой (Французский Индокитай, Макао), фактически находившиеся под контролем правительства и Банка Японии.

В 1945—1948 годах, в период оккупации Японии, в обращении параллельно с японской иеной находилась оккупационная иена. Обесценивание иены в период Второй мировой войны и после её окончания шло очень быстро. В августе 1945 был установлен курс 15 иен за доллар США, 12 марта 1947 — 50 иен, 5 июля 1948 — 250 иен. В расчётах по торговым операциям применялись множественные курсы (до 900 иен за доллар).

На Окинаве в 1948 году японская иена была изъята из обращения и заменена на оккупационную иену, а в 1958 году — на доллар США. Вновь в обращение на Окинаве иена введена в 1972 году.

25 апреля 1949 года был введён паритетный курс: 360 иен = доллару США. На основании этого курса 11 мая 1953 года Международный валютный фонд утвердил её паритет в 2,46853 миллиграмма золота, установив тем самым статус иены как международно признанной валюты. Курс иены был привязан к доллару с 1949 по 1971 год. 20 декабря 1971 года в связи с девальвацией доллара был установлен курс в 334,4 иены за СДР и 308 иен за доллар, а также расширены пределы отклонений курса до 2,25 %. С 14 февраля 1973 года в связи с новой девальвацией доллара был введён свободно колеблющийся курс иены и отменены пределы его изменений. В ходе целой серии последовательных ревальваций по отношению к доллару США и другим основным зарубежным валютам «вес» иены значительно вырос. В последние годы курс иены к доллару США находится примерно на уровне 100 иен за доллар.

Банк Японии имеет исключительное право эмиссии банкнот и монет. Банкноты выпускаются достоинством в пределах от 1000 до 10000 иен. На лицевой стороне каждой банкноты изображена значимая персона Японии. Например, бактериолог Ногути Хидэё изображён на банкноте в 1000 иен, писательница Хигути Итиё изображена на банкноте в 5000 иен, писатель и просветитель Фукудзава Юкити изображён на банкноте в 10000 иен, писательница Мурасаки Сикибу, автор «Гэндзи моногатари», изображена на оборотной стороне банкноты в 2000 иен. Монеты выпускаются в диапазоне от 1 до 500 иен.

В 2000 году в ознаменование 8-го Экономического Саммита на Окинаве и нового тысячелетия была введена в обращение серия D. В этой серии была банкнота одного номинала — 2000 иен (впервые в истории денежного обращения в Японии). На этих банкнотах впервые в качестве защитного признака использовано созвездие Евриона.
В дополнение к номиналу в 2000 иен в 2004 году были введены в обращение банкноты нового образца достоинством 10 000, 5000 и 1000 иен (серия E), которые заменили аналогичные банкноты серии C. Они изготовлены с применением самых современных технологий, опробованных на серии D.

Иена как резервная валюта 
Японская иена рассматривалась в качестве второй важнейшей резервной валюты в течение нескольких десятилетий, хотя в последнее время степень использования этой валюты снизилась.

Монеты в обращении

Программа памятных монет 47 префектур Японии 

В честь 60-летия автономии Японии с 2008 года в Японии выходит две серии монет, посвящённых 47 префектурам Японии. У всех монет одинаковая лицевая сторона. На оборотной стороне каждой монеты — оригинальный дизайн.

Монеты номинала 500 иен 
На сегодняшний момент выпущено 16 биметаллических памятных монет. Состав монет: медь — 72 %, цинк — 20 %, никель — 8 %. Диаметр: 26,5 мм. Тираж каждой монеты: от 1 830 000 до 2 100 000 шт..

Монеты номинала 1000 иен 

В 1964 году выпущены первые серебряные монеты в 1000 иен 925-й пробы, посвящённые Олимпийским играм 1964 года.

С 2002 года выпуск серебряных памятных монет производится практически ежегодно. На сегодняшний момент выпущено 26 видов таких монет:
 состав — серебро,
 диаметр — 40 мм,
 вес — 31,1 г,
 тираж каждой монеты — 100 000 штук.

Банкноты в обращении 
В обращении находятся банкноты в 1000, 5000 и 10 000 иен серии 2004 года. Банкнота в 2000 иен образца 2000 года в обращении практически не встречается, являясь законным платёжным средством.

Режим валютного курса 

В Японии используется режим свободно плавающего валютного курса.

См. также 
 Экономика Японии

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 История японской валюты

 
 
 
 Японские национальные конвертируемые банкноты, выпущенные согласно закону 1872 года

Иена
Деньги Японии
Азиатские валюты
Появились в 1871 году в Японии